Şəkili – centro abitato del distretto di Ağdaş, in Azerbaigian
 Şəkili – centro abitato del distretto di Göyçay, in Azerbaigian